PRM est un sigle pouvant signifier :
 Parti de la Grande Roumanie, un parti politique roumain ;
 Palais des Rois de Majorque, le château royal de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales ;
 dans le domaine de la sécurité civile : point de rassemblement des moyens, voir Plan d'urgence ;
 Patient Relationship Management ou Gestion de la Relation Patient, en médecine.
 Personne Responsable du Marché (Marchés publics en France)
  ou Personne à mobilité réduite. 
 Prospect Relationship Management ou Gestion de la Relation Prospect, en marketing.
 Partner Relationship Management ou Gestion de la Relation des Partenaires.
 Profil de Rendement Mnésique ou Profil de Rendement Mnésique (Test de mémoire de Rey).
Petit réacteur modulaire, (en anglais : Small modular reactors, abrégé en SMR)